Otogar peut désigner :

Transports 
 Otogar : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul, en Turquie ;
 Otogar : une station en projet de la future ligne M5 du métro d'Izmir, en Turquie.

Homonymie de toponyme